Lineosoma är ett släkte av kräftdjur. Lineosoma ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lineosoma